Пре́мия «Сере́бряная ле́нта» за лу́чшую режиссу́ру () — ежегодная кинопремия, присуждаемая с 1946 года основанной в том же году Итальянской национальной ассоциацией киножурналистов (). С 1946 по 1956 год премии вручались за финансовый год, с 1957 года — за календарный год. Во время первых трёх вручений существовала также премия «за лучший фильм», но поскольку адресаты этих двух номинаций совпадали, она была отменена.

С 1946 по 2017 год всего были вручены 77 премий, её обладателями стал 41 режиссёр (творческий дуэт братьев Тавиани считается как один победитель). Пять раз премия вручалась сразу двум режиссёрам за год (опять же, не считая братьев Тавиани). Чаще всего лауреатом премии становился Федерико Феллини — он стал семикратным лауреатом премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру. Пять раз премию получал Джанни Амелио. По четыре раза — Лукино Висконти, Джузеппе Торнаторе и Паоло Вирдзи. Трижды лауреатами премии становились Микеланджело Антониони, Нанни Моретти и Паоло Соррентино. В 2021 году награду впервые получила женжина — ей стала .

Русские названия фильмов даны по сайту IMDB, а при их отсутствии там — по сайту Кинопоиск.

Лауреаты премии

См. также 
 Премия «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль
 Премия «Серебряная лента» за лучшую женскую роль

Примечания

Литература 

Серебряная лента
Премии за режиссуру